Бамбара может означать:

 Бамбара — государство на западе Африки, существовавшее в XVIII—XIX веках.
 Бамбара — народ в Африке.
 Бамбара или бамана — язык народа бамбара.
 Бамбара (Vigna subterranea) — вид бобовых.
 Бамбара, Жан-Люк (род. 1963) — современный буркинийский скульптор.
 Бамбара, Нарсис (род. 1989) — буркинийский футболист, защитник.